

Persone 
 Amanda Lear – modella, cantante, attrice, scrittrice, pittrice e presentatrice televisiva francese naturalizzata italiana
 Bill Lear – inventore e imprenditore statunitense
 Edward Lear – scrittore e illustratore inglese
 Evelyn Lear – soprano statunitense
 Hal Lear – cestista statunitense
 Jonathan Lear – filosofo e psicoanalista statunitense
 Norman Lear – autore televisivo e produttore televisivo statunitense

Altro 
 Lear – opera teatrale di Edward Bond del 1971
 Lear – opera lirica di Aribert Reimann e Claus H. Henneberg
 Lear – personaggio dell'anime I Cavalieri dello zodiaco
 Cratere Lear – cratere sulla superficie di Oberon
 Re Lear – tragedia di William Shakespeare
 LEAR (Low Energy Antiproton Ring) – esperimento del CERN di Ginevra 
 LEAR (Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios) – associazione messicana di scrittori e artisti